Плюмога́т (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Брон. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22240.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 350 км к западу от Парижа, в 45 км западнее Ренна, в 50 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

14 % территории коммуны занимают леса.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 083 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 569 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 412 были экономически активными, 157 — неактивными (показатель активности — 72,4 %, в 1999 году было 66,1 %). Из 412 активных работали 385 человек (231 мужчина и 154 женщины), безработных было 27 (12 мужчин и 15 женщин). Среди 157 неактивных 52 человека были учениками или студентами, 61 — пенсионерами, 44 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Лозье, или Озье (XVII век). Исторический памятник с 1992 года
 Феодальный мотт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор